Cet article présente les personnages de l'univers de RoboCop.

A

Alcott 
Un flic de détroit.

Angie 

La fiancée de Cain, mais elle sera trahie et tuée par Cain lui-même, changé en Cyborg.

Emil Antonowsky 
 Personnage du film RoboCop, joué par Paul McCrane.

Complice de Clarence Boddicker, classé comme criminel psychopathe par les archives de la Police de Détroit. Plus jeune membre de la bande mais tout aussi sadique et dangereux, il est le premier du gang à reconnaître Alex Murphy en la personne de RoboCop. Il meurt accidentellement percuté par la voiture de Clarence, après avoir été très grièvement brûlé en éventrant une citerne de produits corrosifs dans l'ancienne aciérie.

Arnott 
 Membre de OCP.

Auto-9 
L'arme principale de RoboCop. Il s'agit d'un puissant pistolet automatique intégré à la jambe droite de RoboCop, de calibre  à balles perce-blindage, disposant d'un mode de tir au coup par coup ou en rafale de 3 coups. Il s'inspire du Beretta 93R. Son arme se fait immédiatement remarquer au stand de tir, lorsque RoboCop teste ses aptitudes. 

La crosse de l'arme étant codée, seul RoboCop peut s'en servir. L'arme contient suffisamment de munitions pour découper un passage dans une porte de la taille de RoboCop.

Simon Atwater 

Vice Président de OCP dans la série TV.

B

Bea 

Membre de Detroit Police Dept.

Bobby 

Un des sbires de Clarence Boddicker.

Clarence Boddicker 
 Personnage du film RoboCop, joué par Kurtwood Smith.

Criminel sadique et redoutablement intelligent, leader d'un gang de psychotiques (composé de Léon Nash, son bras droit, et également Emil Antonowsky, Joe Cox et Steve Minh), trafiquant de cocaïne. Il a tué plus de 30 policiers dont Alex Murphy. Son casier judiciaire est particulièrement long et inclut de très nombreux crimes dont trafic d'armes et de drogues, braquages et viols. Fan de l'équipe de sport « les tigres de Détroit ». Il sera tué par RoboCop. 

Il est payé et protégé par Richard « Dick » Jones, le vice-président de l'OCP pour tuer Bob Morton et couler le projet RoboCop. 

Boddicker tuera Alex Murphy d'une balle en pleine tête, après lui avoir arraché une main d'un tir de fusil à pompe, puis permis à ses sbires de vider leurs armes sur lui telle une poupée de chiffon.

Robot squelette (Bone Machine) 
 Personnage de la télésuite RoboCop 2001 joué par Richard Fitzpatrick.

Un héros qui se déclare protecteur de Delta city. Il essaye de plusieurs manières de salir la réputation de RoboCop qu'il n'apprécie pas. En réalité, c'est le pantin d'un cadre de l'OCP. Il s'appelle Albert Bixler.

Reggie Braga 

Criminel de série TV

C

Sara Cable 

Membre de OCP

Cain 
 Personnage du film RoboCop 2 joué par Tom Noonan.

Leader de la secte Nuke, inventeur et fabricant de la drogue du même nom. Arrêté et laissé en état critique par RoboCop lors d'une course-poursuite, puis euthanasié par le Docteur Juliette Faxx qui voulait récupérer son cerveau pour construire RoboCain. 

Cain échappe de justesse à une arrestation par Lewis et RoboCop, et lui tend un piège un peu plus tard pour le renvoyer en morceaux à l'OCP. C'est à ce moment-là que le Dr Faxx va profiter de le reprogrammer à sa guise pour le transformer en pantin inefficace, devenu incapable de faire la différence entre un cadavre et un prévenu, dans le but de totalement le discréditer devant son futur RoboCain. 

Cain a trahi ses hommes en les tuant sur ordre du Docteur Juliette Faxx, sous sa forme RoboCain. Il sera tué pour de bon quand RoboCop réussira à extraire son cerveau de son armure métallique pour le détruire.

Catzo 

Un des hommes de Cain.

Cecil 

Un flic de détroit.

CEO 
 Le successeur de OCP dans Robocop 3.

Chandra 

Une des nanas de Bob Morton qui est interrompu par Clarence Boddicker, qui la chasse en dehors de la propriété.

Chairman 

Directeur de OCP dans série TV

Chessman 

Un flic de détroit.

Commandant Cash 
Personnage de DA dans la série RoboCop, sur-développé musculairement, incarnant et caricaturant la surconsommation américaine.

"Mr. Indestructible", du film Les Indestructibles, en 2005, lui ressemble assez.

Connors 

Un flic tué par les hommes de Clarence Boddicker.

Coontz 

Un membre des rebelles du film Robocop 3. Toujours sur ses gardes, aussi anxieux que pessimiste et facilement impressionnable, Il trahira son groupe en révélant à l'OCP l'emplacement du QG des rebelles en échange d'une récompense. Il sera finalement tué d'une balle perdue lors de l'assaut du QG.

Joe Cox 
Personnage du film RoboCop joué par Jesse Goins.

Complice de Clarence Boddicker et un des meurtriers d'Alex Murphy. Mémorable pour son rire sadique aux éclats outranciers, tout aussi redoutable que ses congénères et doté d'une grande force physique. Mourra abattu par Robocop, de trois tirs de pistolet-mitrailleur dans la poitrine. Il est l'un des rares personnages du film possédant une SUX-6000, mais n'en profitera pas longtemps : Boddicker la détruira par jalousie d'un coup de fusil à balles explosives.

Rochelle Carney 

Personnage de la série TV

Chip Chayken 

Vice-président de OCP et commanditaire du gang de punk Dogtown Ripper

Charles Coffey 

Membre de Mediabreak

Rocky Crenshaw 

Membre de Mediabreak

Creep 

Dans Robocop 1, il est un des violeurs qui s'en prend à une jeune femme jusqu'à l'intervention de Robocop, qui le met hors d'état de nuire en tirant entre les jambes de sa victime, pour pouvoir atteindre l'agresseur aux parties sensibles.

D

Dark Leader 
 Personnage du dessin animé RoboCop : Alpha Commando.

Méchant.

Karen Dean 

Flic corrompu.

Debbie Dix 

Une présentatrice de Mediabreak.

Tom Delaney 

Un avocat de Ellen Murphy dans Robocop 2.

Donnelly 

Un flic de Robocop 3.

Dougy 

Un des types de Clarence Boddicker.

Hubert Dreyfuss 

Sénateur de Robocop (2014).

Duffy 

Un flic corrompu par Cain lui rapportant des informations vitales sur les services de police de Detroit, qui sera violemment poussé aux aveux par Robocop lors d'un interrogatoire forcé, puis dépecé vivant par le chirurgien privé de Cain pour le punir de son incompétence.

Stephanie Duffy 

Fliquette tuée par les hommes de Clarence Boddicker.

Durant 

Gouverneur de Détroit dans Robocop (2014)

E

ED-209 
 Robot des films RoboCop, RoboCop 2 et RoboCop 3.

C'est un robot entièrement artificiel conçu pour un maintien de l'ordre public de manière forte, et envisagé pour intégrer les forces de l'armée. Le projet de robot était soutenu par Richard « Dick » Jones, vice-président de l'OCP et concurrent direct du projet RoboCop dirigé par Bob Morton.

Mais ce robot possède aussi des failles, par exemple ses capteurs peuvent être déficients (il ne détecte pas la chute d'une arme lorsqu'il demande de la jeter au sol, et considère la menace toujours présente).

Il ne choisit pas toujours la meilleure décision qui soit adaptée à une situation, il est également trop volumineux pour utiliser des transports terrestres, ou des équipements adaptés aux robots humanoïdes. 

Également, il ne sait pas emprunter les escaliers, ce qui sauve RoboCop pris en chasse par un ED-209 dans le siège de l'OCP, qui chute lourdement en essayant de descendre les marches.

Il a été à plusieurs reprises un ennemi dans le film RoboCop. Celui-ci détruira un ED-209 montant la garde devant le siège de l'OCP avec le canon d'assaut "Cobra" (appelé le "Bang Bang Bang" par Clarence Boddicker) 

Les lettres ED- sont l'acronyme de "Echo-Dépisteur" (appellation entendue dans la VF du film RoboCop)

ED-260 

Dans la série animé de Robocop, ce robot est similaire a ED-209, conçu par le Dr. McNamara.

EM-208 

Dans le remake ce sont des androïdes crée par OmniCorp.

Erg 
 Personnage du dessin animé RoboCop : Alpha Commando.

Méchant.

Estevez 

Une membre de la police de détroit.

F

Juliette Faxx 
 Personnage du film RoboCop 2 joué par Belinda Bauer.

Une ambitieuse psychologue qui travaille pour l'OCP, en quête de reconnaissance et séductrice par ses mots, elle est chargée par le président de l'OCP de trouver des volontaires au projet de robotique visant à supplanter RoboCop. Persuadée que des criminels, qui n'ont pour la plupart rien à perdre, seraient plus aptes à devenir des cyborgs que des hommes dévoués à l'ordre, elle obtient le projet RoboCop 2 qu'elle mène à la catastrophe lorsqu'elle a commandité les chirurgiens de l'OCP de transformer Cain en RoboCain.

Jeff Fleck 

Un membre de OCP de RoboCop 3.

Frank 

Un dealer de Cain.

Frank Frederickson 
 Personnage du film RoboCop.

Il est marié. Il meurt dans l'introduction du film, donnant immédiatement la situation de la police de Détroit.

C'est le  de Clarence Boddicker sur un agent de police. Alex Murphy sera donc le .

Edward Foster 

membre de OCP

Fraker 

Vice-Président de OCP

Fred Friendly 

membre de Detroit City Council

G

Linda Garcia 

Une membre de OCP.

Gerber 

Dans Robocop 2, il est dans le fichier criminel.

Gibson 

Gouverneur de Detroit.

Goodrich 

Maire corrompu de Alpha Commando.

Gadget 

Petite fille protagoniste de la série TV

H

David Halloran 

Père de Nikko dans Robocop 3.

Keiko Halloran 

Mère de Nikko dans Robocop 3.

Lt. Hedgecock 

Un flic arrogant.

Hermanotor 
 Personnage du dessin animé RoboCop : Alpha Commando.

Méchant surnommé le justicier fou.

Hob 

Jeune délinquant dans Robocop 2. Il est le "disciple" de Cain, puis prend sa place après que ce dernier soit capturé par l'OCP à l'issue d'une course-poursuite avec RoboCop. Mais il sera mortellement blessé par Cain transformé en cyborg, lors d'une tentative d'assassinat sur le maire de Detroit. 

Il possède un fusil mitrailleur pliant qu'il garde sur lui, et tire également sur RoboCop à bout portant avec un pistolet de gros calibre.

Ed Hobley 

Créateur de S.A.I.N.T.

Holzgang 

Un membre de OCP.

Harold Hammer 

Un membre de OCP.

Bo Harlan 

Un membre de Mediabreak

J

Jensen 

Un flic de RoboCop 3.

Jerry 

Membre de Detroit Police Department.

Johnson 
 Personnage des films RoboCop, RoboCop 2 et RoboCop 3 joué par Felton Perry.

Cadre de l'OCP sous les ordres de Bob Morton dans RoboCop. Selon l'enjeu ou les circonstances, il est du côté de RoboCop, ou pas.

Richard « Dick » Jones 
 Personnage du film RoboCop joué par Ronny Cox.

Vice-président de l'OCP, partisan de son projet ED-209, a des contacts secrets avec Clarence Boddicker. Il lui ordonnera de tuer Bob Morton après que ce dernier propose au président de l'OCP son projet Robocop. Une validation qui court-circuitera Dick Jones, ayant proposé auparavant son projet ED-209, qui fut un fiasco lors d'un essai totalement raté de ses capacités offensives, ce qui coûta la vie à Kinney, désigné pour être le cobaye du test. Cet incident technique qualifié d'anicroche par Jones, permit à Bob Morton de devenir temporairement le nouveau vice-président et propulsera par la même son projet RoboCop au sommet du podium. 

Normalement intouchable car protégé par son statut de haut membre de l'OCP, RoboCop diffuse devant l'assemblée un enregistrement vidéo qui prouve la corruption de Jones. Le Président annonce alors son licenciement, ce qui annule instantanément son statut et permet à RoboCop de l'abattre.

Jordan 

Enfant de Ann R. Key et Dr David Kaydick.

K

Kanemitsu 
Un important homme d'affaires de Kanemitsu Corporation.

Kaplan 
Un flic de détroit.

David Kaydick 

Scientifique de OCP

Ann R. Key 

Une voleuse de technologie.

Jae Kim 

Un scientifique de Robocop (2014).

Kinney 

Un membre de OCP. Il est la première victime d'un ED-209 à la suite d'un dysfonctionnement lors d'un test.

Thomas King 

Criminel de remake.

Liz Kline 

Une membre de OmniCorp

Kuzak 

Le gouverneur de Détroit.

L

Marie Lazarus 
 Personnage du film RoboCop 3 joué par Jill Hennessy.

Une amie de RoboCop. C'est elle qui s'occupe de son entretien, qui conçoit ses équipements personnels (entre autres : jetpack dorsal, bras mitrailleuse / lance-missiles) et qui deviendra sa compagne. Elle refuse clairement de reconditionner le comportement de RoboCop, l'OCP exigeant d'elle de lui implanter un composant censé supprimer sa capacité à prendre ses propres décisions, pour en faire un robot téléguidé sans âme qui ne désobéira plus aux ordres qui lui sont donnés.

Anne Lewis 
 Personnage des films RoboCop, RoboCop 2 et RoboCop 3 joué par Nancy Allen.

Policière chevronnée de Detroit assez populaire parmi ses collègues de travail, dès sa première apparition on découvre qu'elle maîtrise le combat au corps à corps, et est désignée comme coéquipière d'Alex Murphy le temps de leur première mission en duo. Elle y assiste totalement impuissante au déchaînement de violence sur Murphy par le gang de Clarence Boddicker, puis le reconnaît plus tard sous sa nouvelle apparence de RoboCop, pour devenir à nouveau sa coéquipière par la force des choses. 

Dans le premier film, elle sauve RoboCop d'un assaut contre lui commandité par le vice-président corrompu de l'OCP, lui rapporte son arme perdue lors de l'attaque ainsi que de quoi nourrir ses organes (des petits pots pour bébé), l'aide à recalibrer son système de visée endommagé, puis à mettre un terme au gang de Boddicker dans l'ancienne aciérie, l'endroit où Murphy a été tué au début du film. Elle est grièvement blessée par Boddicker lors de ce dernier assaut. 

Lewis est un peu moins présente dans le 2e film, où elle aide RoboCop à démanteler un réseau de fabrication de Nuke (drogue puissante étant un élément principal du film), puis à capturer Cain (le chef du trafic de Nuke), et un peu plus tard soustrait RoboCop d'une électrocution volontaire visant à effacer des centaines d'instructions implantées par l'OCP, rendant son comportement aussi farfelu qu'inefficace. Après ceci, elle n'interviendra pratiquement plus dans l'histoire. 

Dans RoboCop 3, outre le fait d'être sauvée de justesse par Murphy lors d'une agression par un gang de rue, elle sera abattue un peu plus tard par le commandant Paul McDaggett qui la considérera comme un obstacle à sa mission, lors d'un raid des forces de Réhabilitation venus expulser des rebelles d'une église. RoboCop semblera affecté par la mort de sa partenaire qu'il aura portée dans ses bras jusque devant l'autel de l'église, en déclarant simplement "policier abattu" avant de se pencher sur la dépouille de sa partenaire. Les derniers mots de Lewis demanderont à Murphy de retrouver rapidement le reste des rebelles, pour pouvoir les protéger. 

 Jack Lewis 

Un flic de détroit

 Charlie Lippencott 
 Personnage de la série RoboCop joué par Ed Sahely.

Scientifique timide, il est chargé de la maintenance de RoboCop.

 Damian Lowe 

Membre de Lowe Technologies et OCP

 Fanny LaMour 

membre de ocp

 M 

 Manson 

un flic de détroit.

 MagnaVolt salesman 

Il est dans la pub de Robocop 2.

 Marcos 

membre de Mediabreak.

 Lisa Madigan 

membre de Detroit Police Department

 Rick Mattox 

un vilain dans Robocop 2014.

 Paul McDaggett 
 Personnage de RoboCop 3 joué par John Castle.

Commandant des unités Rehab chargé de faire place propre, sans ménagement, pour la construction de Delta City. Il est le meurtrier de Lewis, la coéquipière de RoboCop. Il est le recruteur des Barjo punk.

 McNamara 

membre de ocp.

 Ron Miller 

Un ancien membre de Detroit City Council.

 Nancy Miner 
 Personnage du dessin animé RoboCop : Alpha Commando doublé en anglais par Akiko Morison.

Agent, coéquipière de RoboCop.

 Steve Minh 
 Personnage du film RoboCop joué par Calvin Jung.

Complice asiatique de Clarence Boddicker et un des assassins d'Alex Murphy. Plus réservé et discret que ses acolytes mais tout aussi sadique et dangereux, il sera abattu par RoboCop.

 Moreno 

Un membre des rebelles de Robocop 3.

 William Ray Morgan 
 Personnage de la série RoboCop joué par James Kidnie.

Défiguré dans un accident quand RoboCop l'a arrêté, il est depuis un de ses plus grands ennemis. Surnommé "Pudface". Méchant.

 Bob Morton 
 Personnage de RoboCop joué par Miguel Ferrer.

Cadre de l'OCP, père du projet RoboCop. Amateur de drogue et de prostituées. Il sera tué par Clarence Boddicker sous l'ordre de Richard « Dick » Jones.

 Mulch 
 Personnage du dessin animé RoboCop : Alpha Commando.

Méchant.

 Alex James Murphy 

Alex James Murphy, policier tué durant l'exercice de ses fonctions, d'une vingtaine de décharges de fusil calibre 12, et d'une balle de .357 Desert Eagle dans la tête. Mort à l'hôpital à .

Ayant signé une décharge en entrant dans la police, son corps put être récupéré par l'OCP, pour le projet RoboCop.

 Clara Murphy 

La femme de Alex James Murphy dans Robocop (2014).

 David Murphy 

le fils de Alex James Murphy dans Robocop (2014).

 Ellen Murphy 
 Personnage apparaissant dans tous les films de la saga RoboCop. Elle est la femme d'Alex Murphy. Angie Bolling l'incarne dans RoboCop, RoboCop 2 et RoboCop 3. Abbie Cornish reprend le rôle dans le remake RoboCop (2014), où le personnage est rebaptisé Clara.

Dans le 2e film, voyant que RoboCop passe souvent devant chez elle pour l'observer, elle en parle à l'OCP qui accable RoboCop en l'accusant de harcèlement, pour lui faire avouer qu'il n'est plus un humain mais une simple machine. À la suite de cette conversation, elle retrouve Murphy dans les locaux devenu entre-temps RoboCop, mais celui-ci simule le fait qu'il ne la reconnaît pas. RoboCop sait que c'est faux, mais il tient à libérer l'esprit de son épouse par un ultime mensonge en brisant ses derniers espoirs, car il sait qu'il ne peut plus remplir son rôle de mari. 

 James (ou Jimmy) Murphy 
 Personnage du film RoboCop joué Jason Levine, de RoboCop 2 joué par Clinton Austin Shirley, de la série RoboCop joué par Peter Costigan et de RoboCop 2001 joué par Anthony Lemke. Le personnage est rebaptisé David dans le remake RoboCop où il est incarné par John Paul Ruttan.

Fils d'Ellen et Alex Murphy.

 James Patrick Murphy 

Père de Alex Murphy et membre de OCP.

 Cray Z. Mallardo 

Inventeur de NeuroBrain a OCP.

 Philip Malloy 

Membre de Detroit Police Department.

 Sally Modesto 

Mère de Gadget et contrebandière dans la série TV

 Vladimir Molotov 

Caïd russe dans la série TV

 William Ray Morgan 

Antagoniste de la série TV

 Nancy Murphy 

Compagne de Alex Murphy dans la série TV

 Russell Murphy 

Père de Alex dans la série TV

 N 

 Léon Nash 
 Personnage de RoboCop joué par Ray Wise.

Bras-droit de Clarence Boddicker et un des assassins d'Alex Murphy, il meurt après avoir été pris pour cible au Barrett M82A1 à balles explosives par une Lewis grièvement blessée, alors qu'il venait de déverser des tonnes de ferraille à l'aide d'une grue sur Robocop, qui était sur le point de tuer Clarence Boddicker. 

 Cornelius Neumeier 
 Personnage du dessin animé RoboCop : Alpha Commando doublé en anglais par Dean Haglund.

Scientifique ayant remis RoboCop en marche dans un futur encore plus lointain.

 Nikko 
 Dans Robocop 3, elle est une enfant hacker très intelligente qui pirate les systèmes informatiques ou électroniques, elle détourne même le système d'un ED-209 pour le retourner contre l'OCP, et plus tard pirate les deux androïdes Otomo pour les faire s'entre-tuer. 
 Elle tansporte toujours avec elle un micro-ordinateur qu'elle utilise pour contrôler tout ce qu'elle voit, de l'élairage du QG des rebelles jusqu'au système d'un cyborg dernier cri. 
 Grâce à son talent et son matériel, Nikko permet également à Marie Lazarus de s'exprimer via un live pirate sur toutes les chaînes de télévision, pour dénoncer les actions immorales des Rehab et de l'OCP. 

 Dennett Norton 

Un scientifique de Robocop (2014). 

C'est le père de Robocop, il l'a conçu, construit en sauvant les parties restantes d'Alex Murphy après l'attentat visant à l'assassiner pour les intégrer au projet Robocop, un robot humanoïde destiné au maintien de l'ordre en milieu urbain. Il le répare, prend soin de lui, et observe avec émerveillement son comportement en prônant son humanité qui manque à toutes les machines d'OmniCorp. 

Après un test d'aptitudes, Dennett modifiera la perception du danger de Robocop à la demande d'OmniCorp, en faisant prendre le dessus à la partie cybernétique de son cerveau pour outrepasser ses réflexes humains de négociation qui le ralentissent, lui permettant d'éliminer ses cibles avec une plus grande rapidité, tout en restant persuadé que c'est son esprit humain qui est aux commandes. 

Dennett prendra plusieurs fois la défense de Robocop, notamment en retirant son module de contrôle à distance après qu'OmniCorp l'ait trahi en le désactivant en plein interrogatoire, au moment où il allait révéler au grand jour leurs magouilles devant tout le commissariat de police. 

 Pat Novak 

Un membre de OmniCorp

 O 

 OCP 
Omni Cartel des Produits (Omni Consumer Products). Société multinationale qui contrôle la police, et qui a racheté les vieux quartiers de Détroit pour y construire la nouvelle ville de Delta City. Les diverses magouilles des dirigeants de l'OCP entre Robocop 2 et Robocop 3 finiront par conduire la société à la ruine, puis leur immeuble sera pulvérisé par une énorme explosion, supprimant leur règne de terreur sur la ville de Détroit.

 Old Man 

Le directeur de OCP. Il est une véritable girouette et se tourne toujours dans le sens le plus favorable à ses intérêts. 

Appelé "le vieux shnock" par Dick Jones dans Robocop 1. 

 Old Woman 

Responsable de OCP dans la mini-série

 Otomo 
 Personnage robotique du film RoboCop 3 joué par Bruce Locke.

Otomo est un organisme cybernétique ninja de la firme Kanemitsu Corp. Le premier est détruit par Robocop lors d'une confrontation en un contre un dans le QG des rebelles, le deuxième et troisième confrontent le héros dans ls quartiers de l'OCP, sont sur le point de l'exécuter mais sont reprogrammés par Nikko Halloran et Mary Lazarus pour qu'ils se détruisent l'un l'autre, sauvant Robocop de l'exécution. Cela déclenche leur mécanisme d'auto-destruction nucléaire, tuant McDaggett et pulvérisant l'immeuble de l'OCP en même temps que son règne de terreur.

 Umberto Ortega 

Il joue dans la série TV

 P 

 Stanley Park 
 Personnage de la série télévisée '''RoboCop joué par Blu Mankuma.

Grincheux mais bon cœur, il est le supérieur de RoboCop.

Jess Perkins 

Une membre de Mediabreak.

Tom Pope 

Un membre de OmniCorp

Poulos 

Assistant de monsieur Kuzak.

Diana Powers 
 Personnage de la série télévisée 'RoboCop joué par Andrea Roth.

Ancienne secrétaire, tuée par le Dr. Cray Mallardo, elle est devenue un hologramme contrôlant avec son cerveau « Neuro Brain » de Delta City. Alliée de RoboCop.

R

Ramirez 

Un membre de la police de Détroit.

Warren Reed 
 Personnage des films RoboCop, RoboCop 2 et RoboCop 3 joué par Robert DoQui.

Sergent de police, chef de commissariat, responsable du secteur Metro West.

RoboCable ou RoboCop Unit 002 
 Personnage de RoboCop 2001 joué par Maurice Dean Wint.

Cyborg conçu à partir de la dépouille de John Cable, ami d'Alex Murphy dans la série Robocop 2001. D'une apparence identique à celle de Robocop (un peu plus sombre), il est programmé pour le détruire.

RoboCop 

 Personnage principal présent dans toutes les œuvres de RoboCop :
 dans les films RoboCop et RoboCop 2 joué par Peter Weller
 dans le film RoboCop 3 joué par Robert Burke
 dans la série RoboCop joué par Richard Eden
 dans la série RoboCop 2001 joué par Page Fletcher

Ses directives prioritaires sont :
 Servir le public (Serve the public trust) ;
 Protéger l'innocent (Protect the innocent) ;
 Faire respecter la loi (Uphold the law).
 La quatrième directive (classifiée), supprimée par le Dr Lazarus dans RoboCop 3, est de ne jamais s'opposer à un agent de l'OCP (Never oppose an OCP officer).

RoboCop 2 ou RoboCain 
 Personnage cyborg du film RoboCop 2.

Le cerveau, les yeux et la moelle épinière de ce cyborg ont été prélevés sur le cadavre de Cain juste après sa mort. On garde ce cyborg sous contrôle en utilisant son addiction extrême au Nuke, drogue extrêmement puissante de sa création lorsqu'il était encore humain. On lui en promet une forte dose pour chaque mission réussie. Cela dit il se révélera très vite hors de contrôle et massacrera toute forme de vie pour apaiser l'état de manque de son cerveau. Incapable de discrétion, d'infiltration ou d'espionnage, RoboCain débarque quelque part uniquement dans un but de destruction totale. 

Il est équipé entre autres choses de griffes métalliques aux pieds qui lui permettent de se cramponner solidement au sol, de gourdins métalliques à ses bras et de pinces puissantes lui permettant de saisir des objets avec une grande précision, d'un squelette principalement composé d'énormes vérins hydrauliques lui procurant une force colossale, et d'un écran rétractable diffusant une simulation 3D de son visage exprimant ses émotions. Son armement se distingue notamment par une mitrailleuse lourde à forte cadence de tir, de missiles, et également de sa force brute lui permettant de renverser des véhicules militaires (Lewis tentera de l'écraser contre un mur au volant d'un transport de troupes blindé). 

Se montrant d'abord inoffensif devant sa compagne qu'il trouvera indemne au milieu de ses victimes, il lui brisera le cou quelques instant plus tard après quelle l'ait blessé moralement, en lui promettant naïvement que "tout redeviendra comme avant" alors qu'il sait qu'il ne récupérera jamais son ancienne vie. C'est à cet instant que RoboCain bascule dans la folie. Juste après il blessera mortellement Hob qui tentera de se cacher dans un fourgon blindé, qui ne résistera pas aux tirs de RoboCain. 

C'est l'ennemi le plus redoutable de RoboCop dans le 2e film. Extrêmement puissant, très grand et imposant, lourdement armé et uniquement motivé par son désir de trouver du Nuke afin d'apaiser son cerveau, RoboCain est une machine de guerre humainement inarrêtable. Il sera tué pour de bon par Robocop qui profitera d'un moment de soulagement au Nuke de RoboCain pour lui grimper dessus, extraire son cerveau de son exosquelette métallique, puis l'écraser au sol à mains nues.

Roosevelt 

Un membre de OCP.

Keva Rosenberg 

Un homme au chômage interviewé dans Mediabreak.

S

Sal 
Un criminel de Robocop (1987).

Schenk 

Un scientifique de l'OCP.

Raymond Sellars 

Un vilain de OmniCorp.

Sphincter 

Un avocat dans Robocop 2.

Smith 

Agent de OCP

Bixby Snyder 
 Personnage des films RoboCop et RoboCop 3 joué par S.D Nemeth.

Comique télévisuel très populaire dont l'émission "C'est pas mon problème!" provoque systématiquement chez les téléspectateurs des sommets d'hilarité, grâce à un humour basé essentiellement sur les bimbos et les tartes à la crème. 

Son gimmick "J'en prendrai pour un dollar !" est repris plusieurs fois dans le film, par d'autres personnages.

Scrambler 

Dans le dessin animé il est un ex-membre de l'OCP qui manipule Robocop.

Surgeon General 

Dans le film RoboCop 2, il est abattu dans le dos par un homme de Cain lors d'une déclaration à la presse, en dénonçant publiquement les effets néfastes du Nuke, drogue extrêmement addictive.

Ashley St. John-Smyth  

Présentatrice de Media Net

Starkweather 

Flic de Robocop 1 & 3.

Stef 

Un membre de Detroit Police Department.

Starlirski 

Un violoniste contorsionniste d'une publicité TV dans le film Robocop 2.

T

Tawney 

Une des nanas de Bob Morton, chassée par Clarence Boddicker lors de sa visite dans sa propriété.

John Terrance Cable 
 Personnage de RoboCop 2001 joué par Maurice Dean Wint.

Ami d'Alex Murphy. Il devient RoboCable.

Docteur Tyler 
 Personnage de RoboCop doublé en français par Annie Balestra.

Elle s'occupe de l'entretien de RoboCop.

Robert Taker 

télévangéliste de Godamighty Inc.

Tori Tolan 

Elle est en liaison avec Cryonautics Corp.

U

Frank Uno 

Ami d'enfance de Alex Murphy

V

Antoine Vallon 

Un criminel de Robocop (2014). Il est de mèche avec Karen Dean, la chef de police corrompue de l'OCP, qui l'aide à se fournir des armes.

Docteur Volt 
 Personnage du dessin animé RoboCop : Alpha Commando.

Méchant.

W

Bill Walker 

Un membre de OCP.

Bertha Washington 
 Elle est la chef des rebelles dans Robocop 3. Elle dirige d'une main de maître le groupe des rebelles, et meurt dans l'invasion de leur QG par les Rehab'.

Justin Ballard-Watkins 

Un membre de Mediabreak.

Weltman 

Un docteur de OCP.

Whitakker 

Un flic de détroit.

Peter Whitley 

Un des citoyens de Détroit.

Casey Wong 

Le présentateur de Mediabreak.

Felix Webber 

Conspirateur avec bombe dans la série TV

Henry Aaron Winkler 

Sans-abri et victime des Dogtown Ripper par le commanditaire Chip Chayken

Y

Roger Yung 

Membre de OCP

X

XT-908 
Dans Robocop (2014), ce sont des drones de combat volants créés par OmniCorp. À l'instar des autres créatures cybernétiques du groupe, ils sont capables de discerner les criminels et les terroristes du reste de la population, sont équipés d'armes diverses tels que micro-missiles ou bombes à guidage laser, sont capables de détecter les signatures thermiques humaines, utilisent la reconnaissance faciale leur permettant de localiser précisément leur cible, et peuvent voler jusqu'à une vitesse de 520 km/h. 

XT- est l'acronyme de Xtreme Tactics.

Z

Zack 

Un membre des rebelles dans Robocop 3.

Matthew Zieske 

Dans le remake il s'agit d'un membre de OCP qui souhaite concevoir des robots Zieske Enforcement Droid Series 309.

Zieske Enforcement Droid Series 309 

Dans le remake ce sont des robots mis en projet par Matthew Zieske.

Notes et références 

RoboCop
RoboCop
RoboCop
RoboCop